Бутанский красный рис — рис с зерном среднего размера, выращиваемый в Королевстве Бутан в восточных Гималаях. Этот рис является основным продуктом питания бутанского народа.

Бутанский красный рис — разновидность японского. Рис полушлифованный: некоторое количество красноватой отрубной оболочки остаётся на зёрнах. Из-за этого он готовится несколько быстрее, чем нешлифованный бурый рис. В варёном виде рис бледно-розовый, мягкий и слегка липкий.

Этот рис стал доступен в Соединённых Штатах Америки в середине 1990-х годов, когда компания Lotus Foods начала его импортировать, и в настоящее время это единственный сельскохозяйственный продукт, импортируемый из Бутана.

См. также

Ссылки 
 http://www.silkroadgourmet.com/bhutanese-red-rice/

Примечания 

Сорта риса
Бутанская кухня